Quteife kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al Quţayfah, distriktshuvudort, Rif Dimashq, 
 Al-Qutayfah District, distrikt, Rif Dimashq, 

Robotskapade Syrienförgreningar